est une expression espagnole signifiant « au revoir ».

Musique 
 Hasta la vista est une chanson de MC Solaar
 Hasta la vista est une chanson du chanteur Olexandr Ponomariov
 Hasta la vista est une chanson du groupe Ruslan Alekhno
 Hasta la vista est une chanson du film Camp Rock
 Hasta la vista est une chanson du groupe Collage sortie en 1991
 Hasta la Vista Baby! est un album live de U2 sorti en 2000
 Hasta la Vista Baby! est un album du groupe Skin
 Hasta la vista est une chanson du rappeur Maître Gims feat. L'Institut
 Hasta la vista est une chanson du groupe PNL
 Hasta la vista est une chanson du groupe Hurricane et aurait dû représenter la Serbie au Concours Eurovision de la chanson 2020

Cinéma 
Hasta la vista est un film belge flamand de Geoffrey Enthoven de 2011

Autre 
  est une célèbre réplique du film Terminator 2 (1991)